Слово Формали́зм (←) может означать:
 Формализм (т. н. буржуазный формализм) — идеологическое клише, использовавшееся в СССР, главным образом, в 1930-1950-е гг. для идеологической борьбы с целыми направлениями в искусстве и гонений на отдельных его представителей. Обвинению в формализме подвергались обычно зарубежные авторы и советские художники, писатели и музыканты, не выразившие достаточной преданности партийному руководству.
 Формализм (искусство) — термин, обозначающий концепцию в западной теории искусства, позднее ставшую основой для советского клише. 
 Русский формализм — направление в советском литературоведении.
 Формализм (математика) — одно из фундаменталистских направлений в философии математики.
 «Формализм» — формальная система или даже просто система обозначений (также в теоретической физике, информатике и т. д.).
 Формализм (этика) — принцип, согласно которому формальные моменты этической системы превалируют над анализом содержания моральных проблем. 
 Формализм (право) — форма деформации права, правовой культуры.